Секира:

 Секира — рубящее холодное оружие, одна из разновидностей боевого топора.
 Секира из Аркалохори — бронзовый литой обоюдоострый топор, вероятно, сакрального назначения, найденный в пещере Аркалохори.